Fredersdorf – frazione della città tedesca di Bad Belzig
 Fredersdorf – frazione del comune tedesco di Zichow
 Fredersdorf – località del comune tedesco di Fredersdorf-Vogelsdorf